Buitenrust (Amsterdam), een voormalige hofstede in Watergraafsmeer, Amsterdam
 Buitenrust (Blokker), een stolpboerderij in Blokker, Noord-Holland
 Buitenrust (Den Haag), een voormalig paleis in Den Haag
 Buitenrust (Haarlem), een buitenplaats en of landhuis in Haarlem
 Buitenrust (plantage), een voormalige plantage in Suriname
 Buitenrust (villa), een villa in Halsteren
 Buitenrustbrug, een dubbele brug in Haarlem, Noord-Holland